Педро Багиса (, 31 января 1952, Кабанатуан, провинция Нуэва-Эсиха — 29 мая 2009, Антиполо, провинция Рисаль) — филиппинский политик, генеральный секретарь Коммунистической партии Филиппин (PKP-1930) с 1993 года.

Биография 

В 1969 вступил в Независимую ассоциацию филиппинской молодежи (, MPKP), запрещенную во время диктатуры. Член Компартии с 1970, делегат VI съезда КПФ (Санта-Мария, провинция Булакан, январь 1973). В июне 1976 руководил созданием и возглавил Ассоциацию содействия прогрессу филиппинской молодежи (, SIKAP). Получил высшее экономическое образование в Университете Востока в Маниле.

На VII съезде Компартии (Малолос / Кесон-Сити, 30-31 июля 1977) Багиса был избран членом Центрального комитета КПФ. На IX съезде (Кабиао, провинция Нуэва-Эсиха, 30 декабря 1986) избран членом Политбюро ЦК. X съезд партии (Кабанатуан, 7 ноября 1993) избрал Багису генеральным секретарем КПФ. Переизбирался на этот пост на XI, XII и XIII съездах (последний прошел 7 ноября 2008 в городе Малолос).

Скончался от почечной недостаточности в больнице города Антиполо.

Источники 
 Sad Announcement on the death of PKP-1930 General Secretary Pedro P. Baguisa (Solid Net, 01.06.2009)

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 31 января
Родившиеся в 1952 году
Умершие 29 мая
Умершие в 2009 году
Политики Филиппин
Революционеры Филиппин
Коммунисты Филиппин
Умершие от почечной недостаточности